Влади́мир Фредерикс:
 Фредерикс, Владимир Александрович (1837—1892) — шталмейстер, российский дипломат.
 Фредерикс, Владимир Борисович (1838—1927) — министр Императорского Двора.